

Patronyme

Nivet est un patronyme porté par :

 Louis Ernest Nivet (1871-1948) sculpteur français,
 Philippe Nivet (1967-) historien français, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Picardie,
 Benjamin Nivet (1977-) footballeur français.
 Yann Le Nivet, créateur de la série télévisée française Homicides (France 2).
 François Nivet (1761-1829), officier français, baron de l'Empire.

Homonymie de patronyme